Tiana puede referirse a:

Lugares
Tiana (Barcelona), municipio en la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Tiana (Italia), localidad de la provincia de Nuoro, Cerdeña, Italia.
Tiana (ciudad de Anatolia), fue una ciudad de Capadocia.

Personas
Tiana Lemnitz (1897-1994), una soprano lírica alemana.
Tiana Lynn (1983-), actriz porno estadounidense.

Cine
Tiana (Disney), personaje ficticio y protagonista de la película La Princesa y el Sapo o Tiana y el Sapo.
Tiana y el Sapo - The Princess and the Frog (2009-), película animada de Walt Disney Animation Studios 
Tiana y el Sapo - The Princess and the Frog, banda sonora de la anterior película.